Название Мандерсон () может означать:
 Населённые пункты
 Мандерсон — город, расположенный в округе Биг-Хорн (штат Вайоминг, США).
 Мандерсон — статистически обособленная местность в округе Оглала-Лакота, штат Южная Дакота, США.
 Фамилия
 Мандерсон, Стивен Пол, более известный как Professor Green (род. 1983) — английский рэпер.